Погледец може да се отнася за:

 Квартал Требич, Столична община
 Хижа „Погледец“ - хижа на Витоша